

Codici 
 RHV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Jose Reid-Hillview (Stati Uniti)

Sigle 
 Ripley's Home Video – divisione della casa di distribuzione cinematografica italiana Ripley's Film che si occupa della pubblicazione di DVD e Blu-ray.